Klebelsberg zu Thumburg ist der Familienname folgender Personen:

 Franz von Klebelsberg zu Thumburg (1774–1857), böhmischer Adliger und Beamter
 Hieronymus von Klebelsberg zu Thumburg (1800–1862), österreichischer Jurist und Politiker